Yao kan som auktorsförkortning betyda:

 Gang Yao
 Yi Jian Yao
 Zhiyuan Yao

Robotskapade auktorsförkortningar